Ява — реальна дійсність; у рідновір'ї й у писанкових орнаментах — той дійсний світ, який ми бачимо. Див. Ява-Права-Нава
 Ява — острів.
 Ява — сцена в драмі
 Ява — різновид кави арабіки з острова Ява
 Ява (мотоцикл)
 Java — мова програмування.

Див. також 
 Джава

Примітки